LynxOS — Unix-подобная операционная система реального времени, разработанная для встраиваемых систем, совместимая со стандартами POSIX и, в последнее время, с операционной системой Linux. LynxOS используется преимущественно в авиации, системах управления промышленными процессами и в области телекоммуникаций.

История 
Первые версии LynxOS были написаны в 1986 году в Далласе, штат Техас, Митчеллом Баннеллом и предназначались для специально изготовленного компьютера на базе Motorola 68010. Первой платформой, на которой работала LynxOS, была Atari 1040ST с кросс-разработкой, выполненной на машине Integrated Solutions UNIX. В 1988-1989 годах LynxOS была перенесена на архитектуру Intel 80386. Примерно в 1989 году была добавлена ​​совместимость ABI с System V.3. Затем последовала совместимость с другими операционными системами, включая Linux.

Полная поддержка модуля управления памятью была включена в ядро ​​​​с 1989 года для надежности защищенной памяти и преимуществ производительности виртуальных адресов. Архитектура PowerPC также поддерживается, и в феврале 2015 года Lynx объявила о запланированной поддержке семейства ARM Cortex A.

Компоненты LynxOS рассчитаны на абсолютный детерминизм (жесткая производительность в реальном времени), что означает, что они реагируют в течение известного периода времени. Предсказуемое время отклика гарантируется даже при интенсивном вводе-выводе благодаря уникальной модели многопоточности ядра, которая позволяет чрезвычайно коротким и быстрым программам обработки прерываний.

Группа новостей Usenet comp.os.lynx посвящена обсуждению LynxOS.

Примечания

Ссылки 
 Домашняя страница LynxOS
 comp.os.lynx — конференция Usenet

Операционные системы реального времени
Встраиваемые операционные системы
Операционные системы ARM